Герб Антигуа и Барбуды — государственный символ Антигуа и Барбуды.

История 
Герб был разработан в 1966 году Гордоном Христофером и принят 16 февраля 1967 года. Символика на гербе более сложна чем на флаге Антигуа и Барбуды, но много элементов подобны или аналогичны.

Описание 
В верхней части герба — ананас — фрукт, которым славятся острова. Вокруг щита изображены несколько растений, которыми изобилует страна: красный гибискус, сахарный тростник, и юкка. Поддерживают щит пара оленей, символизирующих дикую природу островов.

На щите солнце, также как и на флаге, восходит над бело-голубыми волнами — символами моря. У основания щита, перед морем, изображён стилизованный сахарный завод. Солнце отображает в символической форме новое начало, и чёрный фон представляет африканское происхождение многих граждан островов.

В основании свиток, на котором написан девиз страны: «Старанием каждого свершается общее».

Ссылки 
 Герб Антигуа и Барбуды  // Географический справочник «о странах»
 ГЕРБ АНТИГУА И БАРБУДЫ  // Геральдика.ру

Примечания  

Антигуа и Барбуды
Государственные символы Антигуа и Барбуды
Гербы с оленями-щитодержателями
Гербы с изображением ананаса